Sekwester (recht) - de persoon aan wie een goed wordt toevertrouwd of die een goed bewaart bij een geschil tussen twee partijen, volgens Belgisch recht.
Sekwester (medisch) - een afgestorven deel van het lichaam dat zich heeft afgescheiden van het gezonde weefsel dat eventueel operatief verwijderd kan worden.